Karjala Tournament 2012 spelades under perioden 7-10 november 2012. Turneringen ingår i Euro Hockey Tour. Tjeckien inledde turneringen med en match på tjeckisk mark mot Sverige i Liberec. Övriga matcher avgjordes i HK Arena, Åbo, Finland. Tjeckien vann tre rakar matcher och släppte endast in två mål. Vinsten i Karjala Tournament var Tjeckiens första i historien. Finland kom tvåa, Ryssland trea och Sverige kom sist.

Slutresultat

Resultat 
Alla tider som anges är lokala. UTC+2 för matcher i Finland och UTC+1 för matchen i Tjeckien.

Utmärkelser

Bästa spelare
Turneringens arrangörer röstade fram följande spelare:
 Bäste målvakt:  Ondřej Pavelec
 Bäste försvarsspelare:  Staffan Kronwall
 Bäste anfallsspelare:  Sakari Salminen

Medias all star-lag

Målvakt:  Ondřej Pavelec
Försvarsspelare:  Petteri Nummeli
Försvarsspelare:  Ilja Nikulin 
Anfallsspelare:  Sakari Salminen
Anfallsspelare:  Petr Nedvěd
Anfallsspelare:  Mikko Koivu

TV-sändningar 
Karjala Tournament 2012 direktsändes i Sverige i TV10 och av Viasat Hockey. Sveriges match mot Finland den 10 november sändes av SVT.

Se även 
Karjala Tournament

Källor

2012 i Finland
2012 i Tjeckien
Euro Hockey Tour 2012/2013
2012
Internationella sportevenemang i Åbo
Sport i Liberec
Åbo under 2000-talet